Turniej hokeja na lodzie na Zimowej Uniwersjadzie 1999 odbył się w dniach 21 - 30 stycznia w Popradzie na Słowacji.

Medale

Zespoły

Grupa A

Grupa B

O 1 miejsce w Grupie B

O 3 miejsce w Grupie B

O miejsca 5-8

O 3 miejsce

Finał 

Skład Ukrainy w meczu finałowym:
 Bramkarze: Ołeksandr Fedorow, Denys Paszynski (rez.)
 Obrońcy: Dmytro Markowski, Danyło Didkowski, Jurij Nawarenko, Serhij Harkusza, Serhij Sadij, Andrij Sawczenko, Władysław Szewczenko, 
 Napastnicy: Rusłan Bezczasnyj, Ołeh Błahoj, Wasyl Bobrownikow, Serhij Charczenko, Dmytro Cyrul, Serhij Hodowanyj, Jewhen Kabaneć, Kostiantyn Kasianczuk, Ołeh Krykurenko, Wałerij Swoboda, Ołeksandr Zinewycz.

Przypisy 

1999 w hokeju na lodzie
1999
Zimowa Uniwersjada 1999